Aberace označuje odchylku nebo úchylku.

 chromozómová aberace, chromozomová mutace – mutace měnící tvar a strukturu chromozómů
 sexuální aberace, parafilie – sexuální úchylka
 aberace (astronomie) – zdánlivé odchýlení světelného paprsku způsobené pohybem Země
 sférická aberace – vada při zobrazení čočkou
 chromatická aberace – vada při zobrazení čočkou
 aberace (právo) – druh omylu v trestním právu, kdy se pachatel snaží dosáhnout určitého výsledku, ale nezávisle na své vůli způsobí výsledek jiný

Externí odkazy